Hernani Guimarães Andrade (Araguari,  — Bauru, ) foi um engenheiro e parapsicólogo espírita brasileiro.

Biografia 
Ainda criança mudou-se com os pais para a cidade de São Paulo, onde, aos 16 anos de idade, tornou-se espírita.

Em 1941 graduou-se em engenharia civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

Recém formado, trabalhou na Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda. Posteriormente, fez carreira no Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, na capital daquele estado.

Posteriormente, com a sua aposentadoria, mudou-se para a cidade de Bauru, onde veio a falecer.

Fundou em 13 de dezembro de 1963 o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas (IBPP), onde procurou demonstrar cientificamente a existência da reencarnação, de fenômenos paranormais como a mediunidade, a obsessão espiritual, e o electronic voice phenomena, e do que denominou Campo Biomagnético (CBM) ou Modelo Organizador Biológico (MOB).

Obras
Teoria Corpuscular do Espírito (1a. ed., 1958)
Novos Rumos à Experimentação Espirítica (1a. ed., 1960)
Parapsicologia Experimental (1a. ed., 1967)
A Matéria Psi [Tese] (1a. ed., 1970)
O Caso Ruytemberg Rocha [Monografia] (1a. ed., 1971)
Um Caso que Sugere Reencarnação: Jacira & Ronaldo [Monografia] (1a. ed., 1976)
Um Caso que Sugere Reencarnação: Simone & Angelina [Monografia] (1a. ed., 1979)
O Poltergeist de Suzano [Monografia] (1a. ed., 1982)
Morte, Renascimento, Evolução (1a. ed., 1983)
Espírito, Perispírito e Alma (1a. ed., 1984)
Psi Quântico (1a. ed., 1986)
Reencarnação no Brasil (1a. ed., 1988)
Poltergeist - Algumas Ocorrências no Brasil (1a. ed., 1989)
Transcomunicação Instrumental (1a. ed., 1992)
Renasceu por Amor (1a. ed., 1995)
A Transcomunicação Através dos Tempos (1a. ed., 1997)
Morte - Uma Luz no Fim do Túnel (1a. ed., 1999)
Parapsicologia - Uma Visão Panorâmica (1a. ed., 2002)

Ver também
História do Espiritismo no Brasil
Transcomunicação Instrumental
Ian Stevenson
Guy Lyon Playfair

Ligações externas
Biografia do Guia H.E.U.
Biografia na EspiritNet
Hernani Guimarães Andrade – on his 100th birthday

Hernani Guimarães Andrade
Pesquisadores de fenômenos espíritas
Parapsicólogos
Experiência de quase-morte
Naturais de Araguari